BiH:
 Devetaci (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi
 Devetaci (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak